Le mot Velocity signifie en anglais vélocité, vitesse. Il peut aussi désigner :

 Velocity, en informatique, un moteur de template écrit en Java et développé par la fondation Apache
 Velocity est le titre d'un best-seller fantastique de l'écrivain Dean Koontz
 Velocity, un éditeur de jeux vidéo.
 WWE Velocity, est une ancienne émission américaine de catch.
 vélocité, en physique (mécanique newtonienne), le déplacement d'un point mobile avec une vitesse vers un référentiel

Voir :
 Velo-city  pour la conférence annuelle sur le cyclisme comme moyen de déplacement
 Velociti pour le service de location de vélo de Tours Métropole Val de Loire.